Het zesde AFC Asian Cup vrouwen werd in december 1986 gehouden in Hongkong. Het toernooi werd gewonnen door China door in de finale Japan te verslaan.

Eerste Ronde

Groep A

Groep B

Eindronde

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links
 RSSSF.com

Asian Cup vrouwen
Voetbal in 1986
Voetbal in Hongkong
Sportevenement in Hongkong